Цзян Хайци́ (, род. 17 января 1992) — китайский пловец, призёр Олимпийских игр.

Цзян Хайци родился в 1992 году в Шанхае. В 2010 году завоевал две золотых медали Азиатских игр. В 2012 году Цзян Хайци стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр.

В 2015 году завершил спортивную карьеру. С 2018 года работает речным полицейским в Шанхае.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года